Тредуэлл может означать:

Фамилия 
 Тредуэлл, Софи (1885—1970) — американская журналистка и драматург.
 Тредуэлл, Тимоти (1957—2003) — американский натуралист-любитель.